Příjmení Raichl nosí více významných osobností:

 Běla Raichlová (1871–1951) – česká spisovatelka a socialistka, mj. zatčená v procesu s Omladinou
 Miroslav Raichl (1930–1998) – český hudební skladatel, syn Běly
 Pravomil Raichl (1921–2002) – český důstojník, protifašistický a protikomunistický bojovník

podobné příjmení
 Raichel

Česká příjmení